De Regionalliga 1969/70 was het zevende seizoen van de Regionalliga als tweede hoogste klasse in het Duits voetbal.

Eindstand

Nord

Berlin

West

Südwest

Süd

Eindronde

Groep 1

Groep 2 

Duits competitievoetbal 1969/70
Seizoen 1969/70